Аэросинусит (также баросинусит, баросинуит) — воспаление слизистой оболочки придаточных пазух носа при перепадах барометрического давления: вызывает ощущение давления, тяжести и резкой боли в области пораженной пазухи, головную боль. Может возникать у членов экипажа самолёта, реже - у пассажиров.

Литература 
 
 Аэросинусит // Авиация: Энциклопедия. — М.: Большая российская энциклопедия. Главный редактор Г. П. Свищев. 1994. 

Заболевания носа